Imię i nazwisko Pál Budai nosili lub noszą m.in.:
 Pál Budai (1906–1944 lub 1945) – węgierski kompozytor
 Pál Budai  (ur. 1925) – węgierski bokser, olimpijczyk z 1952